El término anguila (también, anguilla) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a las anguilas (Anguillidae), familia de peces teleósteos del orden Anguilliformes;
 a la anguila americana (Anguilla rostrata);
 a la anguila europea (Anguilla anguilla);
 a la anguila eléctrica (Electrophorus electricus), pez de la familia Gymnotidae;
 a Anguila, territorio británico de ultramar (archipiélago) localizado en el mar Caribe;
 a Anguila, isla del archipiélago anterior;
 a Anguilla, pueblo del condado de Sharkey, en el estado de Misisipi (Estados Unidos);
 a anguila, madero utilizado en la botadura de barcos;
 a La anguila, película japonesa de 1997, dirigida por Shōhei Imamura.